«Эртра, Эртра, Эртра» () — национальный гимн Эритреи. Гимн был принят в 1993 году, вскоре после обретения страной независимости, и называется «Эритрея, Эритрея, Эритрея» на русском языке. Слова гимна написаны Соломоном Цехайе Бераки (Solomon Tsehaye Beraki), авторами музыки к нему являются Исаак Абрахам Мехарезги (Isaac Abraham Meharezghi) и Арон Текле Тесфацион (Aron Tekle Tesfatsion).

Официальный текст гимна

Тигринья с латинской транскрипцией

Перевод на русский язык 
Эритрея, Эритрея, Эритрея,
Её враг разбит,
Её жертвы отмщены освобождением.

Упорно следуя к цели,
Символ стойкости,
Эритрея, гордость своего угнетённого народа,
Доказала, что правда победит.

Эритрея, Эритрея,
Занимает своё законное место в мире.

Самоотверженность, что привела к освобождению,
Отстроит её и возродит,
Мы воздадим ей почести прогрессом,
Нам есть чем украсить её.

Эритрея, Эритрея,
Занимает своё законное место в мире.

Ссылки 
 MIDI файл
 mp3 файл

Государственные символы Эритреи
Эритрея
Песни 1993 года